Наталья Максимова:
 Максимова, Наталья Евгеньевна (род. 1971) — украинская художница.
 Максимова, Наталья Павловна (род. 1948) — доктор биологических наук, профессор.